Víctor Manuel Portilla Flores es un abogado y político peruano. Fue alcalde distrital de Ventanilla entre 1996 y 2002 y consejero regional del Callao entre 2006 y 2010.

Nació en Cajabamba, Perú, el 18 de octubre de 1961. Entre 1980 y 1986 cursó estudios superiores de derecho en la Universidad San Martín de Porres en la ciudad de Lima.

Miembro del Partido Popular Cristiano, postuló en las elecciones municipales de 1992 como candidato a regidor de la Provincia constitucional del Callao resultando elegido. En las elecciones municipales de 1995 fue candidato del fujimorismo a la alcaldía distrital de Ventanilla al postular por la Alianza Cambio 90 - Nueva Mayoría obteniendo la elección y siendo reelegido en las elecciones municipales de 1998 cuando se volvió a presentar como candidato fujimorista por el movimiento Vamos Vecino. En las elecciones del 2002 se presentó como candidato del movimiento "Mi Callao" sin ser elegido. En las elecciones generales del 2006 postuló como candidato al Congreso por la provincia constitucional del Callao siempre dentro del fujimorismo a través del partido Alianza por el Futuro sin éxito. Ese mismo año participó en las elecciones regionales como candidato invitado a consejero regional del Callao por el Movimiento Independiente Chim Pum Callao junto al candidato a presidente regional Álex Kouri siendo elegido. En las elecciones regionales del 2018 fue candidato a vicegobernador regional por el movimiento Fuerza Chalaca sin obtener la representación.

Portilla Flores fue miembro del Directorio del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), entre los años 2011 y 2012, y la Contraloría sancionó a Portilla y a otro doce Funcionarios  con una inhabilitación para ejercer cargo público hasta mayo de 2021.. Mediante una Medida Cautelar interpuesta ante el Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, el 29 de septiembre de 2017, el Poder Judicial del Perú Resuelve Conceder la Medida Cautelar Ordenando Suspender los Efectos Jurídicos de las Resoluciones Sancionadoras de la Contraloría General de la República del Perú en contra de Víctor Manuel Portilla Flores, Ordenando al Gobierno Regional del Callao SUSPENDER la Inscripción de Inhabilitación impuesta al recurrente. ≤ Referencia. Expediente N°08426-2017-1801-JR-CA-04/ 29-09-2017- Resolución N°0057--2017-CG/TSRA(08/05/17). Resolución N°002-2017-CG/SAN-S1(25/01/17). Resolución N°002-2015-CG-INS (07/09/15).≥.. Posteriormente mediante Sentencia de Fondo expedida el 12 de julio de 2018 el Poder Judicial del Perú FALLA: Declarando Fundada la Demanda interpuesta por Portilla Flores y en consecuencia NULA la Resolución N°005-2017-CG/TSRA_ emitida por la SEGUNDA SALA de la Contraloría General de la República del Perú el 8 de mayo de 2017. [Referencia y en consecuencia dejar sin efecto la Sanción Interpuesta al haberse vulnerado los derechos fundamentales de defensa y del debido proceso del recurrente. 

Víctor Manuel Portilla Flores es Abogado Asesor y Consultor con amplia experiencia en Gestión Pública, Planificación Estratégica en temas de Intermediación de Situaciones Límites, especialista en Derecho de la Construcción y Desarrollo Inmobiliario y de Infraestructura. Estudios de Maestría en Derecho Registral y Notarial. Universidad de San Martín de Porres. Creador de la Plataforma Virtual Educación con Sentido Perú.

Referencias

Cajabambinos
Alcaldes de Ventanilla
Consejeros regionales del Callao
Miembros del Partido Popular Cristiano
Abogados de Perú
Alumnado de la Universidad de San Martín de Porres